Bombo kan syfta på följande:
 Bombo, låt av den norska sångerskan Adelén
 Bombo (vattendrag), Kongo-Kinshasa
 Bombo (berg), Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa